Roum peut désigner :
 le sultanat de Roum, un sultanat seldjoukide en Anatolie,
 Roum, un village du Cameroun.